Duga Poljana est un toponyme qui peut désigner :
 Duga Poljana, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
 Duga Poljana, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.